«Слон-акробат» — французский немой игровой фильм начала XX века
 «Слон-акробат» — детская песенка узбекского композитора Алии Тахтагановой (1983)
 «Слон-акробат» — картина современного украинского художника Сергея Боднара (2009)